Kněžna Henrieta z Lichtenštejna (německy: Henriette Maria Norberta, Fürstin von und zu Liechtenstein, 6. června 1843, hrad Liechtenstein – 24. prosince 1931, zámek Frauenthal) byla kněžna z Lichtenštejna a členka knížecího rodu Lichtenštejnů.

Rod 
Henrieta byla sedmou dcerou a osmým potomkem panujícího knížete Aloise II. a jeho manželky, hraběnky Františka Kinská z Vchynic a Tetova. Jejími bratry byla knížata Jan II. a František I. z Lichtenštejna.

Svatba a děti 
26. dubna 1865 se ve Vídni vdala za svého bratrance, knížete Alfreda z Lichtenštejna (11. června 1842, Praha - 8. října 1907, zámek Frauenthal), syna knížete Františka Jáchyma z Lichtenštejna (1802–1887) a hraběnky Julie Eudoxie Potocké z Pilavy (1818–1895), staršího bratra knížete Františka Jáchyma z Lichtenštejna, a bratrance a zetě Františka I. z Lichtenštejna. Manželé měli společně deset dětí.

 kněžna Františka Marie Johana (21. srpna 1866, Vídeň - 23. prosince 1939, zámek Frauenthal), neprovdaná a bez potomků
 kníže František de Paula Maria (24. ledna 1868, Vídeň - 26. srpna 1929, Štýrský Hradec), nesezdaný a bez potomků
 kněžna Julia (24. ledna 1868, Vídeň - Vídeň, 24. ledna 1868)
 kníže Alois Adolf z Lichtenštejna (1869–1955); oženil se s arcivévodkyní Alžbětou Amálií. V roce 1923 se vzdal svého následnictví ve prospěch svého syna Františka Josefa II.
 kněžna Marie Terezie Julie (9. září 1871, Hollenegg - 9. dubna 1964, zámek Frauenthal), neprovdaná a bez potomků
 kníže kníže Johan František Alfred Maria Kašpar Melchior Baltazar (6. ledna 1873, Vídeň - 3. září 1959, Hollenegg), v roce 1921 se stal 1220. rytířem Řádu zlatého rouna, oženil se v Budapeši 6. září 1906 s Marií hraběnkou Andrássyovou z Csikszentkirály a Krásnej Hôrky (7. prosince 1886, Budapešť – 14. prosince 1961, Vídeň)
 kníže Alfred Roman (6. dubna 1875, Vídeň - 25. října 1930, Waldstein bei Peggau, Štýrsko), oženil se v Mnichově 19. února 1912 s Terezií Marií kněžnou z Oettingen-Oettingenu a Oettingen-Wallersteinu (Mnichov, 1. června 1887 - 29. května 1971, Waldstein),
 kníže Jindřich Alois Maria Josef (21. června 1877, Hollenegg - 16. srpna 1915, zabitý v boji první světové války ve Varšavě), nesezdaný a bez potomků
 kníže kníže Karel Alois (16. září 1878, zámek Frauenthal - 20. června 1955 tamtéž), civilní sňatek ve Stuttgartu 31. března 1921 a církevní obřad v Tegernsee 5. dubna 1921 s litevskou kněžnou Alžbětou z Urachu a Württembergu (zámek Lichtenštejn, 23. srpna 1894 - 13. října 1962, Frauenthal), dcerou Mindaugase II. a jeho první manželky vévodkyně Amélie Bavorské,
 kníže Jiří Hartman Josef Maria Matouš (22. února 1880, Vídeň - 14. dubna 1931, Hollenegg), mnich benediktinského kláštera v Praze

Tituly 
 6. června 1843 – 24. prosince 1931: Její nejjasnější výsost kněžna Henrieta z Lichtenštejna

Vývod z předků

Literatura 
 Jean-Charles Volkmann, Généalogie des rois et des princes, éd. Jean-Paul Gisserot, 1998

Reference 

Narození v roce 1843
Narození 6. června
Narození v Dolních Rakousích
Úmrtí 24. prosince
Úmrtí v roce 1931
Úmrtí ve Štýrsku
Ženy
Lichtenštejnské princezny